KREV („92.7 REV The Revolution“) ist ein Top 40 Musiksender aus Alameda, Kalifornien. Der Hörfunksender versorgt die San Francisco Bay Area. Er sendet auf 92,7 MHz mit 6 kW. Derzeitiger Eigentümer ist die Golden State Broadcasting LLC. 

Die Station sendet seit August 1959 und wurde als KJAZ lizenziert. Sie war lange Zeit eine der bekanntesten Radiostation Kaliforniens und hatte als solche zahlreiche populäre Jazzmusiker zu Gast. KJAZ gilt bzw. galt als „San Francisco's legendary jazz radio“. Als KJAZ sich in einer finanziellen Notlage befand, sammelten Hörer 1,5 Millionen US-Dollar, konnten die Einstellung des Sendebetriebs jedoch nicht abwenden. Im August 1994 stellte der Sender schließlich nach 35 Jahren seinen Betrieb ein. Es waren u. a. Dizzy Gillespie, Ahmad Jamal, Carmen McRae, Tony Bennett, Stan Getz, Bill Cosby und Herbie Hancock aufgetreten. 

Die Nachfolge tritt nun der Popsender KREV an.

Einzelnachweise 

Hörfunksender (Vereinigte Staaten)
Medienunternehmen (Kalifornien)
Unternehmen (Alameda, Kalifornien)
Abkürzung